Алфен-ан-ден-Рейн (місто)
Алфен-ан-ден-Рейн (муніципалітет)